Catharina Hoen (1345-1368), de vrouw van Johan II Corsselaar
Catharina Hoen van den Broeck, de vrouw van Jan I Rode van Opsinnich